JIK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Ikaros di Ikaria Island (Grecia)